36-я армия — наименование армии в вооружённых силах СССР, России и других государств.

 36-я армия (СССР)
 36-я армия (Россия)
 36-я армия (Япония)